Frank Hatton ist der Name folgender Personen:

* Frank Hatton (1846–1894), amerikanischer Journalist und Politiker
 Frank Hatton (Forschungsreisender) (1861–1883), britischer Mineraloge und Forschungsreisender
 Frank Hatton (britischer Politiker) (1921–1978), britischer Politiker (Labour Party)